Джонс, Клифф:
 Джонс, Клифф (род. 1935) — валлийский футболист.
  (род. 1968) — британский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, журналист и педагог.